Den här artikeln är en lista över deltagare i Giro d'Italia 2007 – dessa cyklister deltog i cykeltävlingen Giro d’Italia 2007:

Quick Step-Innergetic

Astana

Saunier Duval - Prodir

Lampre-Fondital

Acqua & Sapone - Caffe Mokambo

Ag2r Prévoyance

Bouygues Télécom

Caisse d'Epargne

Ceramica Panaria - Navigare

Cofidis

Crédit Agricole

Discovery Channel Pro Cycling Team

Euskaltel-Euskadi

Française des Jeux

Gerolsteiner

Liquigas

Predictor-Lotto

Rabobank

Team CSC

Team Milram

Tinkoff Credit Systems

T-Mobile Team

Giro d’Italia